

Települések 
 Amerikai Egyesült Államok
 Merrill (Iowa)
 Merrill (Maine)
 Merrill (Michigan)
 Merrill (Oregon)
 Merrill (Wisconsin)

Egyéb 
 11768 Merrill – aszteroida
 Skidmore, Owings and Merrill – amerikai építészeti iroda